Weichold ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Weichold (1891–1960), deutscher Marineoffizier, zuletzt Vizeadmiral im Zweiten Weltkrieg
 Karina Weichold, Professorin für Psychologie an der Universität Jena